Bernard Larrouturou (1958-), chercheur français en mathématiques appliquées, ancien président directeur général de l'INRIA, ancien directeur général du CNRS, frère de Pierre Larrouturou ;
 Emmanuel Larrouturou, ethnologue français, chercheur indépendant ;
 Paul Larrouturou, journaliste, cousin de Bernard et Pierre Larrouturou ;
 Pierre Larrouturou (1964-), homme politique français, frère de Bernard Larrouturou.